Topić je chorvatské a srbské příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ante Topić Mimara (1898–1987) – chorvatský sběratel umění, malíř, restaurátor a filantrop
 Borislav Topić (* 1984) – bosenský fotbalista srbské národnosti
 Dado Topić (* 1949) – chorvatský zpěvák
 Dragutin Topić (* 1971) – srbský atlet specializují se na skok do výšky
 Eldar Topić (* 1983) – bosenský fotbalista
 Jadranko Topić – bývalý jugoslávský fotbalista, útočník
 Josip Topić (* 1982) – bosenský fotbalista
 Marin Topić (* 1956) – chorvatský fotograf
 Marko Topić (* 1976) – bývalý bosenský fotbalista, útočník
 Milenko Topić (* 1969) – bývalý srbský basketbalista
 Velibor Topić (* 1970) – bosenský herec chorvatské národnosti, který pracuje ve Velké Británii
 Željko Topić (* 1959) – chorvatský úředník, jeden z místopředsedů Evropského patentového úřadu

 v přechýlené podobě

 Anka Topićová (1882–1956) – bosenská básnířka chorvatské národnosti, bojovnice za práva žen
 Biljana Topićová (* 1977) – bývalá srbská atletka specializující se na trojskok
 Mira Topićová (* 1983) – bývalá chorvatská volejbalistka

Související články 
 Topič

Externí odkazy